(* 1845; † 1924) war ein neuseeländischer Journalist und Politiker.

Karriere 
1866 wurde  im Alter von nur 21 Jahren Privatsekretär des neuseeländischen Premierministers  und war in den folgenden vier Jahren als Kabinettssekretär der Regierung tätig. Später wandte er sich dem Zeitungsgeschäft zu und war Herausgeber des . Daneben schrieb er Leitartikel für die Zeitungen  ,  und .

In den Jahren 1875 bis 1881 war er der Abgeordnete des Wahlbezirkes  im Neuseeländischen Parlament. Danach übernahm er die Position des  in der Regierung von , die jedoch nach nur einer Woche an einem Misstrauensvotum scheiterte. In der Wahlperiode von 1884 bis 1887 vertrat er den Wahlbezirk des .

Werke

Literatur

Einzelnachweise 

Edward #Politiker
Mitglied des Repräsentantenhauses (Neuseeland)
Politiker (19. Jahrhundert)
Journalist (Neuseeland)
Herausgeber
Neuseeländer
Geboren 1845
Gestorben 1924
Mann